No Matter What (canção de Badfinger) - regravada pelo Def Leppard
No Matter What (canção de Papa Roach)
Ou ainda:
No Matter What They Say - single da rapper americana Lil' Kim

Desambiguação